Žatec (okres Louny), een stad in de Tsjechische regio Ústí nad Labem
 Žatec (okres Jihlava), een gemeente in de Tsjechische regio Vysočina
 Žatec (bier), Tsjechische pils